Wolff von Metternich zur Gracht ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Adriana Wolff von Metternich zur Gracht (1621–1698), deutsche Chorfrau, Äbtissin von St. Maria im Kapitol
 Johann Wilhelm Wolff von Metternich zur Gracht (1624–1694), deutscher Adliger, Dompropst, in Mainz